Кейпел () — это гайот, или подводный вулкан с плоской вершиной, в Коралловом море.

Описание 
Кейпел — бывший атолл с крутыми бортами и плоской вершиной, который омывают сильные течения. Здесь нет песчаных или илистых субстратов, поверхность занята камнями или гравийными осыпями.

Биоразнообразие 
Кейпел населён различными видами, включая  и ; в нём преобладают губки, в том числе рода Phloedictyon и Горгоны. В одних тралах с ними были найдены и декаподы, включая омара Ibacus brucei, краба Randallia и плавающих крабов.

Примечания

Литература 
 Bertrand Richer de Forges (2006). «Découverte en mer du Corail d’une deuxième espèce de glyphéide (Crustacea, Decapoda, Glypheoidea)»
 Kool (2009). Miscellanea Malacologica 3: 97-100. World Register of Marine Species, Retrieved 18 April 2010.
 Nassarius alabasteroides Kool, 2009. Retrieved through: World Register of Marine Species on 18 April 2010.
 Nassarius alabasteroides Kool, 2009, Muséum national d'histoire naturelle, 2009
 T. Y. Chan; M. Butler; A. MacDiarmid; A. Cockcroft & R. Wahle (2011). "Laurentaeglyphea neocaledonica". IUCN Red List of Threatened Species. 2011: e.T185043A8357202. doi:10.2305/IUCN.UK.2011-1.RLTS.T185043A8357202.en.

Подводные вулканы по алфавиту
Коралловое море
География Новой Каледонии